

Drabinka

Druga runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn 2014